

Населені пункти та їхні частини
 Клодниця — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Клодниця — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Клодниця — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Клодниця — частина міста Руда-Шльонська в Сілезькому воєводстві

Примітки